Kostel Matky Boží může být:
 Kostel Matky Boží (Louny)
 kostel Matky Boží (Oslavany)
 Kostel Matky Boží (Telč)
 kostel Panny Marie Na Náměti, též kostel Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře
 kostel Panny Marie na Předhradí, též kostel Matky Boží na Předhradí v Olomouci
 kostel Matky Boží U Obrázku v Liberci-Ruprechticích
 kostel Matky Boží před Týnem v Praze-Starém Městě

v dalších zemích:
 bazilika Matky Boží Bolestné Královny Polska v Licheni Starém (Polsko)

Související články 
 Kaple Matky Boží

Externí odkazy